Britain est le nom anglais historique désignant la Bretagne (l'île de Bretagne), qui aujourd'hui est couramment appelée la Grande-Bretagne (Great Britain). Il est également parfois employé de façon plus large pour désigner :
l'actuel Royaume-Uni (officiellement le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) ;
dans un contexte historique :
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, État souverain ayant existé de 1801 à 1922 ;
le Royaume de Grande-Bretagne, État souverain ayant existé de 1707 à 1800 ;
la Bretagne, la province romaine ayant existé de l'an 43 à l'an 410 et qui correspondait à l'actuelle Grande-Bretagne (excepté le nord de l'Écosse).

Pour une explication des termes relatifs à l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, et les îles Britanniques, voir îles Britanniques (terminologie).

Patronyme
 Kristen Britain (1965-), autrice américaine de fantasy ;
 Radie Britain (1899-1994), pianiste, écrivain, professeuse de musique et compositrice américaine.

Voir aussi
Captain Britain

Battle of Britain, La Bataille d'Angleterre (film)
Toponyme
East New Britain
West New Britain
New Britain (Connecticut)

de:Britannien
eo:Britio (apartigilo)
fa:بریتانیا (ابهام‌زدایی)
fo:Bretland
hr:Britanija
hu:Britannia (egyértelműsítő lap)
sk:Británia